Edward Stopford, generale britannico
 Frederick Stopford, generale britannico
 James Stopford, I conte di Courtown
 James Stopford, II conte di Courtown,
 James Stopford, III conte di Courtown,
 James Stopford, IV conte di Courtown,
 James Stopford, V conte di Courtown,
 James Stopford, VI conte di Courtown, 
 James Stopford, VII conte di Courtown, 
 James Stopford, VIII conte di Courtown,
 Montagu Stopford, ammiraglio britannico
 Montagu Stopford, generale britannico
 Robert Stopford, ammiraglio britannico